Бои в Донецком аэропорту — боевые действия между вооружёнными формированиями непризнанной Донецкой Народной Республики и вооружёнными силами Украины за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом «Донецк» — в ходе конфликта на востоке Украины (2014—2015). Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года.

Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.

Весна 2014 года 
С конца апреля 2014 года внутренний периметр аэропорта находился под охраной подразделений 3-го полка спецназначения (Кировоград). 

В ночь с 25 на 26 мая вооружёнными силами ДНР была осуществлена попытка захвата аэропорта. Целью операции было установление контроля над диспетчерской вышкой и взлётно-посадочной полосой, чтобы прекратить переброску по воздуху войск и грузов военного назначения. В операции, планированием и руководством которой занимался командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, был задействован переданный в его подчинение сводный отряд российских и украинских добровольцев, прибывший в Донецк из Ростовской области 25 мая.

Примерно в три часа ночи 26 мая передовой отряд из 80 человек частично занял здание нового терминала. Эта часть операции прошла без боестолкновений:
Мы спокойно зашли, поставили перед фактом украинскую сторону, что мы здесь, мы контролируем взлётно-посадочную полосу, у нас для этого есть все силы и средства… Мы понимали, что выдворить их за пределы города можно будет только измором, когда они поймут бессмысленность и нецелесообразность их нахождения в аэропорту, потому что они свои функции не выполняют
Кировоградский спецназ при этом продолжал контролировать старое здание аэропорта и его окрестности. Примерно в 7 часов утра прибыло подкрепление, в состав которого входили, в том числе, добровольцы из России. С 7 часов утра прекратилось обслуживание регулярных рейсов, пассажиры покинули аэропорт.

Ходаковский, прибывший на территорию аэропорта, провёл переговоры с командованием спецназа:
Мы не собирались никого убивать. У нас была договорённость с военными, которые охраняют аэропорт… Мы поставили их в известность, что будем здесь находиться, берём под контроль доминирующую высоту и не собираемся причинять им никакого вреда. Я сказал командиру кировоградской части, что мы бережно относимся к жизни тех кадровых военных, которые нам противостоят подневольно… Это обычные нормальные люди, мы не хотим их смерти. Но все эти договорённости были отменены одной стороной, которая применила авиацию
К десяти часам утра Ходаковский, уверенный, что силовики будут соблюдать достигнутые договорённости и не будут открывать огонь по сепаратистам, вместе с бойцами бывшей донецкой «Альфы» покинул аэропорт. В здании нового терминала оставалось около 120 вооружённых сепаратистов. Тем временем спецназовцы оборудовали огневые позиции для миномётов и АГС-17 «Пламя», рассредоточили снайперов.

Примерно в 11 часов утра по новому терминалу был нанесён авиаудар штурмовиками Су-25 и вертолётами Ми-24, что привело к значительным потерям среди тех, кто находился на крыше здания. Повстанцы не были в состоянии организовать оборону от авиаударов — Ходаковский перед началом операции распорядился не брать с собой имевшиеся в батальоне ПЗРК:
Я был убеждён, что украинская власть не пойдёт на применение авиации в отношении аэропорта… У нас есть «Иглы». Но мы даже не брали их с собой — не предполагали, что у Украины хватит ума применить авиацию. Всё-таки аэропорт — это многомиллиардный проект. Его только к «Евро-2012» сделали… А украинская власть решила пойти на принцип
Завязался ожесточённый бой. Новый терминал обстреливали снайперы, с земли по зданию был открыт огонь из зенитных орудий и гранатомётов. Отряд, оказавшийся в огневой ловушке, остался без единого командования, действуя разрозненными группами. Кроме того, из тяжёлого вооружения отряд имел только один 82-мм миномёт (оказавшийся бесполезным, поскольку мины не имели взрывателей) и один АГС-17 «Пламя». После отхода части отряда с крыши там остались раненые и убитые. Раненых долго не удавалось вынести из-за плотного огня.

К этому времени в Донецке уже знали о провале операции по захвату аэропорта. Спешно готовилась операция по деблокированию отряда, занявшего аэропорт, однако главной проблемой оставалось отсутствие координации и единого командования. Бои в окрестностях аэропорта 26 мая вели сразу несколько отрядов сепаратистов, которые также несли потери.

Во второй половине дня отряд получил приказ немедленно идти на прорыв в сторону Донецка, не дожидаясь темноты, пока аэропорт не взят украинскими военными в кольцо. Погрузившись вместе с ранеными в два «Камаза», сепаратисты, оставив группу прикрытия, в 18:30 пошли на прорыв. Грузовики шли на полной скорости, при этом бойцы, находившиеся в кузовах, вели непрерывную беспорядочную стрельбу. При въезде в город грузовики были обстреляны из гранатомётов и пулемётов сепаратистами, полагавшими, что на прорыв в Донецк со стороны аэропорта идут бойцы Национальной гвардии Украины. Впоследствии Александр Ходаковский и командир российских добровольцев Александр Бородай возложили ответственность за инцидент друг на друга.

В результате силы ВСУ сохранили контроль над аэропортом, при этом сепаратисты потеряли более 50 человек убитыми. Сепаратисты, тем не менее, закрепились на подступах к аэропорту.

С 3 июня 2014 года Государственная авиационная служба Украины отозвала сертификат эксплуатанта аэропорта.

Лето 2014 года 
В течение последующих двух месяцев подразделения ВСУ были блокированы на территории аэропорта сепаратистами, которые неоднократно пытались взять аэропорт штурмом. Только в конце июля в результате успешных деблокирующих действий украинской армии и отступления сил сепаратистов в пределы городской черты силовикам удалось пробить «коридор» и доставить на территорию аэропорта тяжёлое вооружение.

В конце августа вооружённые силы ДНР возобновили штурм аэропорта. Для подавления наземных опорных пунктов и огневых точек использовались установки РСЗО и тяжёлая артиллерия. Обстрел привёл к сильному пожару в главном здании аэропорта. После артподготовки, как утверждают сепаратисты, от 20 до 50 украинских военнослужащих покинули аэропорт и сдались. 2 сентября, по утверждениям ДНР, под их контроль перешла часть лётного поля и часть наземных сооружений.

Осень 2014 года 
По минскому соглашению, подписанному 5 сентября 2014 года, территория, на которой расположен аэропорт, была оставлена за ДНР в обмен на несколько населённых пунктов, занятых сепаратистами. Однако взаимные обязательства выполнены не были.

В ночь с 12 на 13 сентября часть аэропорта, находящаяся под контролем украинских военных, вновь подверглась мощному артиллерийскому обстрелу и штурму с участием танков. Нападение удалось отбить. О попытках штурма здания старого терминала, которое продолжали удерживать украинские силы, сообщалось 28 сентября, 2 и 3 октября. 6 октября сепаратисты заявили, что вся территория аэропорта, включая ангары, строения и подземные коммуникации, полностью находится под их контролем.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Донецкий аэропорт «до сих пор является главной целью» противника и за 9 октября был обстрелян 5 раз из миномётов и стрелкового оружия.

Согласно данным украинских СМИ, по состоянию на 16 октября аэропорт находился под контролем украинской армии; в сюжете ТСН рассказывалось о том как украинские бойцы вывесили на здании украинский флаг и спели гимн Украины. В то же время, по заявлению командующего батальона ДНР «Сомали» с радиопозывным «Гиви», украинская сторона обнародовала фото и видеоматериалы месячной давности. Также он добавил, что сепаратисты давно контролируют аэропорт и в настоящее время держат оборону, на случай контратак украинских военных. Однако, в заявлении СНБО Украины от 17 октября продолжались утверждения, что аэропорт находится под контролем украинских военных. По каналу ТСН был показан сюжет об артиллеристах 93-й механизированной бригады ВСУ, поддерживающих огнём оборону аэропорта. СНБО Украины сообщил об очередном штурме аэропорта 20 октября, который был успешно отбит.
Согласно его данным, по состоянию на 28 октября аэропорт продолжал находиться под контролем украинских сил. Сам аэропорт и прилегающие населённые пункты Авдеевка и Пески были обстреляны из артиллерии, гранатомётов и стрелкового оружия.

Зима 2014/2015 годов 

В течение двух суток (с 30 ноября по 1 декабря) за аэропорт шли ожесточённые бои. На 8 декабря, по заявлению украинской стороны, аэропорт находился под их контролем.

15 января глава ДНР Александр Захарченко также заявил об установлении контроля над Донецким аэропортом. Штаб АТО продолжил опровергать заявления сепаратистов о захвате Донецкого аэропорта. Однако, украинские военные сообщили о полученном приказе об отступлении из посёлка Пески, который прикрывал аэропорт, при этом они сообщили, что при попытке занятия аэропорта вооруженные силы ДНР пустили в ход слезоточивый газ.

16 января ожесточённые бои за аэропорт («новый терминал») продолжились. Украинскими силами руководил комбриг 93-й бригады . По данным сепаратистов, в ходе боя погибли 10 украинских силовиков, кроме того, шесть обгоревших тел были обнаружены в самом здании. Свои потери сепаратисты оценили в одного погибшего и восемь раненых. В тот же день батальоны «Спарта» и «Сомали», по их словам, подавляли очаги сопротивления украинской армии и отбивали контратаки ВСУ со стороны посёлка Пески.

21 января украинские СМИ со ссылкой на очевидцев заявили о провале попытки украинских военных овладеть аэропортом. Украинские войска с тяжёлыми потерями отступили в сторону Песков и Авдеевки на подготовленные позиции.

22 января украинская сторона признала, что полностью утратила контроль над Донецким аэропортом, также сообщив о гибели 6 и ранении 16 военнослужащих. Последние защитники аэропорта частично погибли под завалами, частично были взяты в плен, остальные смогли покинуть аэропорт и выйти к своим позициям в Песках.

В тот же день, в связи с обстрелом остановки общественного транспорта в Донецке, пленные из аэропорта были проведены по улицам Донецка и, далее, переданы украинской стороне.

Согласно официальным данным Украины, за все время боёв потери противника составили около 800 человек убитыми, ещё 1500—2000 получили ранения, сотни единиц сожжённой техники.

В массовой культуре 
Событиям в аэропорту посвящены
 книга Сергея Лойко «Аэропорт» (2015)
 фильм «Киборги» (2017)
 локация «Аэропорт» на карте Верданск в многопользовательской игре Call Of Duty: Warzone была выполнена на основе данного аэропорта

Памятники 
 Мемориальная доска в память о погибших россиянах во время первого боя за Донецкий аэропорт — открыт 28 мая 2016 года в храме подворья Троице-Сергиевой лавры РПЦ в селе Глинково Сергиево-Посадского района Подмосковья.
 Памятный барельеф работы А. Ю. Голубева-Бродского «26.05.2014. Донецк. Аэропорт.»

Примечания

Ссылки 

 «Под завалами в донецком аэропорту осталось больше 100 человек»
 Песня «Донецкий Аэропорт» (Марк Эпельзафт)
 Старый терминал ДАП: Ноябрь 2014, последствия артабстрела. Видео командира отделения 79-й бригады Виталия Горкуна
 «Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка // Лента. Ру, 26 мая 2019

Сражения по алфавиту
Донецкий аэропорт
История Донецка
История Донецкой Народной Республики
Городские бои
Киевский район (Донецк)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Сражения на территории Донецкой области
Аэропорты Донецкой области